Uebelinia är ett släkte av nejlikväxter. Uebelinia ingår i familjen nejlikväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter
Uebelinia